Colonia Francisco I. Madero kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Colonia Francisco I. Madero, Apozol, 
 Colonia Francisco I. Madero, Morelos kommun, 
 Colonia Francisco I. Madero, Guanajuato, Dolores Hidalgo, 
 Colonia Francisco I. Madero, Huatusco, 
 Colonia Francisco I. Madero, Lerma, 
 Colonia Francisco I. Madero, Noria de Ángeles, 
 Colonia Francisco I. Madero, Ixtlahuaca, 
 Colonia Francisco I. Madero, Saucillo, 
 Colonia Francisco I. Madero, Juchique de Ferrer, 
 Colonia Francisco I. Madero, Delicias, 
 Colonia Francisco I. Madero, Morelos, Yautepec, 
 Colonia Francisco I. Madero, Oaxaca, San Lucas Ojitlán, 

Robotskapade Mexikoförgreningar